Niekerk est un toponyme signifiant la nouvelle église. Il peut désigner deux villages dans la province néerlandaise de Groningue.

 Niekerk, dans la commune de Het Hogeland
 Niekerk, dans la commune de Westerkwartier

Voir aussi 
 Nijkerk

Homonymie de toponyme